Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel het Qatar Total Open) van 2012 vond plaats van 13 tot en met 19 februari in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een ondergrond van hardcourt op het International Tennis and Squash complex.

Enkelspel – Titelverdedigster was de als zesde geplaatste Vera Zvonarjova – tijdens haar eerste wedstrijd (tweede ronde) moest ze de strijd staken wegens een blessure aan haar linkerheup. Het eerste reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland bereikte de finale zonder setverlies. Ze won het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Australische Samantha Stosur in twee sets te verslaan. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel. De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de kwartfinale, waarin ze verloor van de latere winnares Azarenka.

Dubbelspel – De titelhoudsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik namen niet aan het toernooi deel. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber / Lisa Raymond won het toernooi. Ze versloegen in de, niet meer dan 60 minuten durende, finale hun ongeplaatste landgenoten Raquel Kops-Jones en Abigail Spears in twee sets. Huber en Raymond hebben samen nu zes WTA-titels, nadat ze hun vijfde net vorige week in Parijs veroverden.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA
  Officiële website

Doha 2012
Doha